Radonice ist der Name folgender Orte:

Gemeinde im Okres Chomutov, Tschechien, siehe Radonice u Kadaně
Gemeinde im Okres Praha-východ, Tschechien, siehe Radonice u Prahy
Radonice, Ortsteil von Divišov, Okres Benešov, Tschechien
Radonice, Ortsteil von Dolní Bukovsko, Okres České Budějovice, Tschechien
Radonice, Ortsteil von Milavče, Okres Domažlice, Tschechien
Radonice nad Ohří, Ortsteil von Peruc, Okres Louny, Tschechien
Radonice, Ortschaft in der Gemeinde Kluczbork, Powiat Kluczborski, Polen